Andreas Fraunhofer (* 1984) ist ein deutscher Pflegewissenschaftler und Hochschullehrer an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Leben 
Andreas Fraunhofer wuchs in Traunstein auf. Er studierte Pflegepädagogik und Management für Sozial- und Gesundhetisbetriebe an der Katholischen Stiftungshochschule München. An der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar wurde er im Bereich der Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Leibphänomenologie und Neoästhetik durch Charlotte Uzarewicz und Jürgen Hasse promoviert. Er wirkt als Mitarbeiter der Stabsstelle Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft am kbo-Isar-Amper-Klinikum und als Referent der Pflegedirektorin und übernahm zudem 2021 eine Teilzeitprofessur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München.

Fraunhofer beschäftigt sich u. a. mit qualifikationsspezifischen Einsatzmodellen, wie der Umsetzung und Berechnung von Skill-Grade-Mixes und neuen Versorgungsformen sowohl von psychiatrischen Erkrankungen mit Hilfe digitalen Tools, als auch dem Kompetenzaufbau von Pflegenden bspw. zur Dekubitusprophylaxe.

Publikationen (Auswahl) 

 Buß, Arne; Fraunhofer, Andreas; Strupeit Steve (2022). Psychometrische Evaluation eines validierten Fragebogens zum Wissen von Pflege den zu Dekubitusprävention – PUKAT-D. In: Fachzeitschrift für das interprofessionelle Wundteam 16. Jahrgang 5 2022. S. 281-287.  
 Fraunhofer, Andreas; Schulze, Paul (2022): Prävention von Bipolaren Störungen mit Hilfe von Wearables. Eine Literaturreview. In: Pflege Professionell - Das Fachmagazin 28/2022. S. 19-33.
 Fraunhofer, Andreas; Rixe, Jaqueline; Schultz, Michael (2022) Akademisches Lehrkrankenhaus für Pflegewissenschaft, mehr als nur ein Label? In: Kongressband 3 Länderkongress.
 Fraunhofer, Andreas; Christian, Hampel; Borrmann-Hassenbach, Margitta (2021): Bedarfsgerechte Personalbedarfsbemessung mit Hilfe eines Skill Grade Mix am Beispiel der Pflege. In: Brückner-Bozetti et al. (Hrsg.): Personalbemessung in Psychiatrie und Psychosomatik. S.133-150.
 Fraunhofer, Andreas; Auerbach, Thomas (2021): Sicherheit durch Annäherung: Modell Safewards. In: Die Schwester der Pfleger. 01/2021.
 Schulze, Paul, Nosenko, Anna; Fraunhofer Andreas (2020): Qualifikationsspezifischer Einsatz von akademisch ausgebildeten Pflegenden. Ein Beispiel aus der psychiatrischen Pflege in Bayern. In: Pflege Professionell - Das Fachmagazin 2020. 33/2020 S. 103-113.
 Fraunhofer, Andreas; Auerbach, Thomas; (2020): Palliativpflege an einem besonderen Ort - Das geplante Lebensende in der forensischen Psychiatrie. In: Pflege in Bayern (April).
 Auerbach, Thomas; Fraunhofer, Andreas (2020): Palliativpflege mit Hilfe von Recovery an einem besonderen Ort – dem Maßregelvollzug. In: Pflege Professionell - Das Fachmagazin 28/2020. S. 42-45.
 Fraunhofer, Andreas; Noack, Christine; Hampel, Christian; Brüchmann, Sabine (2019): Besonderheiten und Herausforderung der psychiatrischen Pflege. In: Bayerisches Gemeindeblatt der Politik. Dezember 2019.
 Fraunhofer, Andreas (2019): Skill Grade Mix in der Pflege - eine Möglichkeit zur Karriereplanung und Mitarbeiterbindung? In: Kongressband 3 Länderkongress.
 Fraunhofer, Andreas (2019): Handlungsfähigkeit in einer komplexen Welt. Praktisch studieren mit Hilfe eines Akademischen Lehrkrankenhauses. In: Psychiatrische Pflege 4 (5). S. 31-33.
 Fraunhofer, Andreas; Auerbach, Thomas (2019): „Verstehen“ als Grundlage für gute Beziehungsarbeit in der Pflege. In: Pflege in Bayern. April 2019.
 Fraunhofer, Andreas (2019): „Wir wollen zum Leuchtturm werden. In: Führen und Wirtschaften. 02/2019. S. 118-119.
 Fraunhofer, Andreas (2019): „Höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Akademisches Lehrkrankenhaus für Pflegewissenschaft. In: Die Schwester der Pfleger. 01/2019. S. 78-79.
 Fraunhofer, Andreas; Hampel, Christian, Scheuerecker, Franziska (2019): Aggression auf Station. Ein Maßnahmenplan zur Reduktion von Gewalt auf einer akutpsychiatrischen Station. In: Sozialpsychiatrischer Information. 49. Jahrgang 1/2019. S. 18-24.
 Auerbach, Thomas; Fraunhofer, Andreas (2018): IQP – „Instrument zur Qualitätseinschätzung pflegediagnosenbasierter Prozessplanung“-7 Jahre „AK - PraxisOrientierte Pflegediagnosen Bayern“. In: Kongressband 3 Länderkongress.
 Fraunhofer, Andreas (2018): Kultursensible Pflege von MigrantInnen. In: Pflege in Bayern. (April)
 Fraunhofer, Andreas; Boldt, Christine (2018): Hermeneutische Entwicklungsprozesse mit der Delphi Methode. In: Pflegewissenschaft 1/2-2018.
 Fraunhofer, Andreas (2017): Atmosphärische Inseln – eine Kartographie des Wohnens im Altenheim. Online verfügbar unter https://kidoks.bsz-bw.de/files/1148/Atmosph%C3%A4rische_Inseln.pdf , zuletzt geprüft am 20.06.2018.
 Fraunhofer, Andreas (2017): Die Öffnung von dualen Studiengängen für beruflich erfahrene Pflegekräfte. Ein Modell in der Pflegewissenschaft aus Bayern. In: Pflege in Bayern. (Oktober)
 Boldt, Christine; Büker, Christa; Fraunhofer, Andreas (2016): Gesundheitsanforderungen antizipieren. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 241-279.
 Fraunhofer, Andreas, Engenhorst, Karolina (2016): Angebote anpassen. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 307-340.
 Fraunhofer, Andreas, Lewin Dirk (2016): Berufsbegleitende Akademisierung durch einen individuellen Studieneinstieg. Ein Szenario aus Bayern. In: Pflegewissenschaften. (18). S. 491- 502.
 Lewin, Dirk; Vierthaler, Barbara; Fraunhofer, Andreas (2016): Zielgruppen erreichen. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 159-202.
 Pohlmann, Stefan; Fraunhofer, Andreas (2016): Prävention von Medikationsfehlern im Alter. In: Pohlmann, Stefan (Hg.): Prävention im Alter. Berlin: Springer. S. 131–168.
 Pohlmann, Stefan; Fraunhofer, Andreas, Semke, Edwin (2016): Kompetenzen würdigen. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 377-412.
 Reinhardt-Meinzer, Nina; Fraunhofer, Andreas (2016): Berufe Akademisieren. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 437-460.
 Winterhalder, Sven, Engenhorst, Karolina, Fraunhofer, Andreas, Doyé, Thomas (2016): Bildungspartnerschaften gestalten. In: Vierzigmann Gabriele, Pohlmann Stefan (Hg.): Weiter denken durch wissenschaftliche Weiterbildung. Berlin. Springer. S. 103-134.
 Fraunhofer, Andreas; Baudach, Florian (2015): (Akademische) Bildung als Instrumentarium der Mitarbeiterbindung in der Pflege. In: Pflegewissenschaft. 4/2015.
 Fraunhofer, Andreas (2014): Akademisierung der Pflege als Instrumentarium der Mitarbeiterbindung. In: Pflege in Bayern (1).

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochschullehrer (Hochschule für angewandte Wissenschaften München)
Pflegewissenschaftler
Geboren 1984
Mann